Байяйский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 20 населённых пунктов, в которых проживает 75 406 жителей. Администрация района располагается в городе Байя.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна